Debates Populares foi um programa radiofônico apresentado por muitas décadas pelo radialista Haroldo de Andrade pela Rádio Globo Rio até 2002, quando fora demitido. 

Foi líder de audiência por mais de 30 anos. Foi também um quadro do programa Manhã da Globo (praça Rio de Janeiro), apresentado por Loureiro Neto. Haroldo de Andrade, filho, também passou a apresentar e comandar um programa nos mesmos moldes e com mesmo nome aos domingos na Super Rádio Tupi debatendo com especialistas e convidados alguns assuntos da semana.

Ligações externas
Debates populares: o rádio e a formação de opinião pública.

Programas de rádio do estado do Rio de Janeiro